Courcelles (Charente-Maritime)
 Courcelles (Doubs)
 Courcelles (Loiret)
 Courcelles (Meurthe-et-Moselle)
 Courcelles (Nièvre)
 Courcelles (Território de Belfort)
 Courcelles (Bélgica)